La palabra muñón puede referirse a:

 Muñón, una aldea en el Principado de Asturias (España);
 Muñón, extremo cicatrizado de un miembro amputado;
 Muñón, un extremo en un muñeco, en general articulado, sobre el que puede venir encastrada la cabeza, una pierna, un brazo, un pie, una mano etc.;
 Muñón, una pieza utilizada antiguamente en artillería para poder modificar la inclinación de un cañón y de este modo poder apuntar mejor;
 Muñón, dícese de alguien de muy escasa habilidad en alguna tarea;
 Muñón, cada uno de los cilindros o conos truncados que sirven de eje, para facilitar el giro a cualquier cuerpo pesado, como un cañón, telescopio, campana, etc.;
 Muñón, personaje de la serie The Angry Beavers (Castores Cascarrabias) que es un tronco de árbol inútil, que tiene "vida".

Referencias